Па́фос, або па́тос ( — почуття):

 Пафос — риторична категорія.
 Пафос — місто Кіпру.
 Пафос (2001) — роман українського письменника Володимира Єшкілєва.